Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Viehhofen enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Viehhofen.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Viehhofen
!